Endor – biblijna miejscowość w pokoleniu Issachara w Galilei
 Endor – kontynent ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia 
 Endor – księżyc w świecie Gwiezdnych wojen orbitujący wokół planety o tej samej nazwie
 En Dor – kibuc w Izraelu.

Zobacz też 
 bitwa o Endor